Brahma kan avse:

 Brahma – en gud inom hinduismen
 Brahma (öl) – ett brasilianskt ölmärke
 Brahma (hönsras) – en hönsras